

Cinema e televisione 
 Scavengers – film del 2013 diretto da Travis Zariwny
 Scavengers – programma televisivo britannico
 Scavengers – serie televisiva

Musica 
 Scavengers – album dei Calla del 2001

Pagine correlate 
 Scavenger
 The Scavengers